TV Amplitude (Guarantã do Norte) - emissora de televisão sediada em Guarantã do Norte, Mato Grosso;
 TV Amplitude (Juara) - emissora de televisão sediada em Juara, Mato Grosso;
 TV Amplitude (Juína) - emissora de televisão sediada em Juína, Mato Grosso

Amplitude